Сент-Обе́н-де-Люїньє́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на південний захід від Парижа, 70 км на схід від Нанта, 19 км на південний захід від Анже.

Історія 

31 грудня 2015 року Сент-Обен-де-Люїньє і Сен-Ламбер-дю-Латте було об'єднано в новий муніципалітет Валь-дю-Лейон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 463 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1244,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Обен-де-Люїньє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Обен-де-Люїньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара